Serrinhense – abitanti di Serrinha (Bahia)
Serrinhense – abitanti di Serrinha (Rio Grande do Norte)